Kibbe steht für:

 Kibbe Nayé, ein libanesisches Fleischgericht

Kibbe bezeichnet den Familiennamen von:

 Gary B. Kibbe (1941–2020), US-amerikanischer Kameramann

Siehe auch:

 Kibbeh
 Kibbee